Paez - povo ameríndio

Pessoas
Fito Páez
Richard Páez

Localidades

Paez (Boyacá)
Paez (Cauca)

Páez (Apure)
Páez (Miranda)
Páez (Portuguesa)
Páez (Zulia)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos